El Torneig de São Paulo 2015, també conegut com a Brasil Open 2015, és una competició tennística disputada sobre terra batuda interior que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La quinzena edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de febrer del 2015 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015